Мишари може да се односи на:
Мишари, род птица грабљивица
Мишари, насеље у Власеници, у Републици Српској, Босна и Херцеговина